Tudo Novo (álbum de Belo)
Tudo Novo (álbum de Regis Danese)

Outros
Tudo Novo de Novo (álbum)
Tudo Novo de Novo (série)
Tudo Novo no Babado Novo - Ao Vivo
Tudo de Novo